Адамчу́к — украинская и польская фамилия. Известные носители:
 Адамчук, Анатолий Владимирович (род. 1975) — российский журналист.
 Адамчук, Дариуш (род. 1969) — польский футболист, полузащитник.
 Адамчук, Кирилл Сергеевич (род. 1994) — российский хоккеист, защитник.

 Адамчук-Чалая, Надежда Ивановна (род. 1970) — украинский биолог, космонавт.

См. также 
 Адамчуки